Апельси́н (від  — яблуко з Китаю):

Ботаніка 
 Апельсин — рослина, вид роду цитрус родини рутових.
 Апельсин (плід) — плід апельсинного дерева.
 Апельсиновий сік — напій із апельсинів.
 Апельсинова олія — ефірна олія, яку добувають із апельсинів.

Література 
 Барон Апельсин — персонаж повісті для дітей «Пригоди Цибуліно» італійського письменника Джанні Родарі.
 «Апельсини» — оповідання Вільяма Сарояна.

Музика 
 Апельсин — прізвисько українського співака Домініка Джокера.
 «Апельсин» — естонський музичний колектив.
 «Апельсин. Электричество» — подвійний концертний альбом російського гурту «Гражданская оборона».
 «Apelsīns» («Апельсин») — пісня латвійського музичного гурту «Brainstorm».

Кіно 
 Апельсин — прізвисько персонажа аніме Code Geass.
 «Апельсин» — російський короткометражний мультфільм 1976 року, другий із трьох сюжетів мультипликаційного альманаху «Весёлая карусель» № 8.
 «Апельсини» () — західнонімецький кримінальний фільм 1966 року, режисер Курт Вільгельм
 «Апельсини» () — австралійський короткометражний фільм 2003 року, режисер Крістіан Піті
 «Апельсини» () — американська драма 2007 року, режисер Джозеф Мерхі
 «Апельсини» () — філіппінський короткометражний фільм 2012 року, режисер Яннік Пешеран
 «Золотий апельсин» — премія Міжнародного кінофестивалю в Анталії.

Інше 
 У геральдиці слово «апельсин» () слугує назвою помаранчевого круга () — другорядної геральдичної фігури.
 «Апельсин» — готель у Черкасах.
 «Апельсин» — кафе-ресторан у Києві.
 «Апельсин» — уральська інформаційна агенція (Росія).

Див. також 
 Оранж
 Orange (значення)
 Механічний апельсин (значення)
 Монумент апельсину